Marchenilla puede referirse a:

Río Marchenilla, río español situado en Andalucía;
Castillo de Marchenilla, situado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Marchenilla, pedanía de Jimena de la Frontera (Cádiz).
Marchenilla, sombrenombre con que se conocía a El Bosque (Cádiz), por trasladarse allí de vez en cuando la corte de la Casa de Arcos, que habitualmente estaba en Marchena.